Detta är en '''lista över Namibias premiärministrar.

Källor 

Namibia